Informatyka:
 Carbon – API w systemie operacyjnym OS X
 Need For Speed: Carbon – gra z serii Need For Speed
Miejscowości w USA:
 Carbon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Carbon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Carbon – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Eastland
Gminy w USA:
 Carbon (ang. Carbon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) – w stanie Montana
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) – w stanie Utah
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) – w stanie Wyoming